Chaîne centrale, Central Range en anglais, peut faire référence à :
 la chaîne centrale, un massif de montagne de la Nouvelle-Calédonie ;
 la chaîne Centrale, un massif de montagne de Nouvelle-Guinée ;
 la chaîne Centrale, un massif de montagne de Taïwan ;
 la chaîne Centrale, un massif de montagne de Trinité-et-Tobago ;
 la chaîne Centrale, un massif de montagne du Venezuela ;
 la chaîne Centrale, un massif de montagne du Kamtchatka, en Russie ;
 les monts Maoke, aussi appelés Central Range en anglais, un massif de montagne de l'Indonésie.

Voir aussi
 Chaîne Centrale de Nouvelle-Guinée (écorégion)